Rodrigo Pastorini (Florida, 4 de março de 1990) é um futebolista uruguaio, que atua pelo Peñarol.

 

Futebolistas do Uruguai
Naturais de Florida (Uruguai)
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Wanderers